

Riacho dos Machados est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Riacho de Santo Antônio est une municipalité de l'État de la Paraïba
 Riacho dos Cavalos est une municipalité de l'État de la Paraíba
 Riacho das Almas est une municipalité de l'État de Pernambouc
 Riacho Frio est une municipalité de l'État du Piauí
 Riacho da Cruz est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte

Voir aussi

 Riacho de Santana
 Riachão

Homonymie de toponyme